Kastrioti bezeichnet eine albanische Adelsfamilie aus dem Mittelalter:

 Kastrioti (Adelsgeschlecht)

Kastrioti ist auch der Name folgender Personen:

 Gjergj Kastrioti, bekannt als Skanderbeg (1405–1468), albanischer Fürst und Nationalheld

Kastrioti und Kastriot sind alternative Bezeichnungen für die Stadt Obiliq im Kosovo.

Siehe auch:
 KS Kastrioti Kruja, albanischer Fußballverein